Se poate referi la :

Stratus, formație de nori de culoare cenușie care se găsesc la mică altitudine.
Trish Stratus, prima și singura femeie din istoria wrestlingului care a câștigat centura feminină WWE (World Wrestling Entertainment) de șapte ori.